The Football League 1899–1900 var den 12. sæson af The Football League og dermed også det 12. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Aston Villa, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for femte gang – de fire første gange var i 1893-94, 1895-96, 1896-97 og 1898-99.

Resultater

First Division

Second Division 

Sæsonen 1899-1900 var den ottende i Second Division, og siden den foregående sæson havde ligaen optaget to nye hold:
 Chesterfield FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 4 i Midland League.
 Middlesbrough FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 3 i Northern League.

To hold blev ikke genvalgt til Second Division:
 Luton Town FC, der blev optaget i Southern League, hvor klubben tidligere havde spillet i perioden 1894-96.
 Loughborough Town FC, der blev optaget i Midland League, hvor klubben tidligere havde spillet i perioden 1891-95. Holdet trak sig imidlertid inden sæsonen gik i gang.
Det betød, at der skulle optages to nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
 Blackpool FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 3 i Lancashire League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter blot én sæsons fravær.
 Stockport County FC, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 1 i Lancashire League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1899-00 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900